ИТЛ Промжилстро́й (Исправи́тельно-трудово́й ла́герь Промжилстроительства) — лагерное подразделение, действовавшее в структуре Дальстроя.

История 
ИТЛ Промжилстрой был организован в 1951 году как Лагерное отделение, в дальнейшем реформирован в Исправительно-трудовой лагерь и потом вновь в Лагерное отделение. В оперативном командовании оно подчинялось первоначально Главному управлению исправительно-трудовых лагерей Дальстрой, а позднее Управлению северо-восточных исправительно-трудовых лагерей Министерства юстиции СССР (УСВИТЛ МЮ) (позднее УСВИТЛ передан в систему Министерства внутренних дел).

Единовременное количество заключенных могло достигать более 3000 человек.

Прекратил своё существование в 1954 году.

Производство 
Основным видом производственной деятельности заключенных были строительные работы и работы на предприятиях строительной индустрии.

Ссылки 
 ИТЛ Промжилстрой 

Лагеря ГУЛАГа
1951 год в Магаданской области
Появились в 1951 году в России
Исчезли в 1954 году